Åke Andersson kan syfta på

 Åke Andersson i Mellanköpinge, svensk riksdagsman
 Åke Andersson (speedwayförare)
 Åke "Plutten" Andersson, svensk världsmästare i ishockey 1953
 Åke Andersson (säkerhetsprofil), ordförande för Säkerhet för Näringsliv och Samhälle.
 Åke Andersson (arkitekt) som skapat Kamratgården
 Åke Andersson (fotbollsspelare), var med i Sveriges fotbollslandslag i VM 1938
 Åke Andersson (friidrottare), var med i OS 1952
 Åke Andersson (rallyförare), har vunnit Svenska rallyt
 Åke Andersson (konstnär), född 1943
 Åke Anderson, född 1922
 Åke Andersson (Jigs), har varit bandmedlem i Jigs

Övriga 
 Åke E. Andersson, svensk ekonom